Маурисио Тевес (; ) — аргентинский футболист, нападающий парагвайского клуба «Гуаренья».

Клубная карьера 
Тевес — воспитанник клуба «Ньюэллс Олд Бойз». 10 августа 2014 года в матче против «Бока Хуниорс» он дебютировал в аргентинской Примере. В этом же поединке Маурисио забил свой первый гол за бойз.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Институто»
Игроки ФК «Дефенса и Хустисия»
Игроки ФК «Оливейренсе»
Игроки ФК «Спортиво Лукеньо»